Мартина Келли (; 15 февраля 1948, Париж — 4 июня 2011, Париж) — французская актриса, певица и продюсер.

Биография 
Дебют в кино состоялся в комедии Большие каникулы 1967 года в компании с Луи де Фюнесом. Также снималась с ним в Замороженный и Человек-оркестр.

Играла Терезу в фильме История О 1975 года. В мюзикле 1976 года под названием Эмили или Русалочка 76 она поёт в красивом шоу, в котором ей аккомпанировал пианист Мишель Берже.

Также сыграла в нескольких пьесах прежде чем уйти из кино и стать продюсером в начале 90-х.

Была замужем за актёром Ришаром Ледюком.

Фильмография

Актриса 

 1988 Синяя пирамида / Les pyramides bleues… The Woman in the Bar
 1987 Вампир и заяц / Le vampire et le lapin… короткометражка
 1983 Жизнь – это роман / La vie est un roman… Claudine Obertin
 1978 Шейх Бадияр. История любви и мести (ТВ) / The Pirate… Marguerite
 1978 La discorde (ТВ)… Miss Hopkins
 1977 Дочь Америки / La fille d’Amérique… Terry
 1976 Les mal partis… Madeleine
 1975 История «О» / Histoire d’O… Therese
 1975 Серьезный, как удовольствие / Sérieux comme le plaisir
 1974 Miss O’Gynie et les hommes fleurs… Anne, Miss O’Gynie
 1974 Марсельский контракт / The Marseille Contract… Janet
 1972 La guerre des espions… Bastos
 1972 Сумасшедшие на стадионе / Les fous du stade… Délice
 1970 Дама в очках и с ружьем в автомобиле / The Lady in the Car with Glasses and a Gun… Kiki
 1970 Человек-оркестр / L’homme orchestre… La danseuse qui se marie / Rejected dancer
 1970 Танго (ТВ) / Tango… Aline
 1969 Замороженный / Hibernatus… Sophie
 1967 Мальчики и девочки / Des garçons et des filles… Gill
 1967 Большие каникулы / Les grandes vacances… Shirley MacFarrell

Продюсер 
 1997 Одержимость / Obsession… исполнительный продюсер
 1992 Орландо
 1990 Страсть Ван Гога / La veillée

Ссылки 
 
 Les Archives du Spectacle